Antonius (Anton) Verweijden is een personage uit de Nederlandse soapserie Goudkust. De rol werd in seizoen één en twee gespeeld door acteur Bob van Tol.

Levensverhaal

Eerdere leven
Op de faculteit leert Anton Sylvia Frederikse kennen, de dochter van Benjamin Frederikse. Benjamin is directeur van de faculteit en is erg onder de indruk van Antons werk. Ondanks het leeftijdsverschil trouwen Sylvia en Anton met elkaar. Niet veel later worden ze ouders van dochter Irene. Sylvia en Anton weten haar echter geen stabiele gezinssituatie te bieden. Er is tussen Sylvia en Anton nauwelijks nog sprake van liefde.

Opvolger faculteit
Omdat er geen sprake is van liefde tussen Anton en Sylvia, zoekt Sylvia haar seksuele geluk ergens anders. Op de faculteit ontmoet ze Robert van Galen, die eveneens als Anton geschikt is als opvolger van de faculteit. Robert en Sylvia smeden samen plannen om ervoor te zorgen dat Robert de nieuwe directeur wordt en Anton een flinke nederlaag zal lijden. Sylvia's plan slaagt, Robert wordt benoemd tot nieuwe directeur van de faculteit. Anton is intens teleurgesteld na al die jaren hard werken. Sylvia is geschrokken als ze ontdekt dat Robert haar gebruikt heeft om de directeursfunctie te bemachtigen. Ze zint op wraak. Sylvia chanteert studente Marieke om een aanklacht wegens seksuele intimidatie aan te spannen. Er wordt een speciale commissie gevormd die de zaak moet onderzoeken. Uiteindelijk komt de waarheid boven tafel. Robert heeft zich aan de regels gehouden.

Michiel
Anton is er op latere leeftijd achter gekomen dat hij eigenlijk op mannen valt. Op de faculteit is hij verliefd geworden op Michiel van den Brink, een werknemer. Michiel is extravert en begrijpt niet waarom Anton zijn geaardheid verborgen houdt. Anton probeert Michiel het zwijgen op te leggen. Irene merkt op dat Anton vreemde telefoongesprekken heeft. Ze besluit Anton te achtervolgen en doet een gruwelijke ontdekking. Irene ontdekt dat haar vader biseksueel is. Sylvia is eveneens geschrokken en schaamt zich voor haar echtgenoot. Er ontstaat een huwelijkscrisis in huize Verweijden. Irene probeert haar ouders weer bij elkaar te brengen en dat heeft succes. Sylvia en Anton ontdekken weer waarom ze op elkaar zijn gevallen. Ze besluiten een nieuwe start te maken.

Eigen praktijk
Anton heeft besloten te stoppen als hoogleraar bij de faculteit en richt zijn eigen praktijk op. Hij ontvangt diverse patiënten in zijn praktijk en richt zich ook op het schrijven van boeken. Hij wordt geassisteerd door Guido Bierkens, die Anton bewondert. Op een gegeven moment voelt Guido zich ongemakkelijk wanneer hij het gevoel heeft dat Anton hem versiert. Anton zegt dat daar geen sprake van is. Guido heeft enige moeite om zich eroverheen te zetten, maar kan dan weer de samenwerking met Anton voortzetten. Hij krijgt een relatie met Irene.

Het boek van Anton wordt goed ontvangen door critici en wordt uiteindelijk een bestseller. Veel mensen met psychische klachten vinden het boek interessant. Anton ontvangt Desirée van Cloppenburg in zijn praktijk, die zich doodongelukkig voelt. In de loop van de tijd weet Anton steeds meer los te krijgen. Desirée vertelt dat ze haar schoonvader heeft vermoord, samen met haar echtgenoot. Anton heeft beroepsgeheim en kan daarom aan niemand wat vertellen.

Op een gegeven moment ziet Desirée haar echtgenoot kussen met Sylvia Verweijden. Een labiele Desirée slaat op de vlucht en wil haar echtgenoot laten boeten. Samen met Erik van Overeem zet ze een wraakplan in werking. Fie Hardebol bezoekt Anton in de praktijk omdat ze nare dromen heeft. Ze gaan vaak over Desirée, die met een injectienaald bezig is. Anton legt een link met de dood van haar schoonvader. Fie zegt dat Desirée iets ergs zal overkomen. Anton begeleidt Fie met haar dromen. Henri heeft inmiddels de plaats waar Desirée verblijft getraceerd.

Fie heeft zulke goede ervaringen met Antons sessies dat ze besluit om bijeenkomsten te organiseren. In het begin praten ze alleen over het boek, maar na verloop begint de groep kenmerken van een sekte te krijgen. Anton voelt zich schuldig en weet dat hij het niet meer in de hand heeft. Tijdens een van de sessies distantieert Anton zich van deze groep; het zou beschamend voor hem zijn. Fie, Desirée en alle anderen ontdekken dat ze fout bezig zijn geweest.

De affaire tussen Henri en Sylvia is inmiddels uitgekomen en heeft geleid tot een scheiding. Sylvia vindt het verschrikkelijk om steeds haar dagen door te brengen in het hotel. Bij toeval ontdekt Sylvia het verhaal over de vermoorde schoonvader. Ze breekt in bij de praktijk van haar echtgenoot en ontdekt een dossier waarin Desirées gesprekken zijn vermeld. Ze chanteert Henri hiermee. Desirée denkt dat Anton erachter zit, omdat alleen hij het wist. Henri gaat met een pistool richting Antons huis. Anton heeft inmiddels een relatie met Michiel. Henri zet Anton onder druk, maar Anton blijft herhalen dat hij er niet achter zit. Henri lost een schot, maar Michiel springt net op tijd voor Anton.

Michiel belandt in het ziekenhuis. Een aantal dagen later zet Sylvia Desirée psychisch onder druk. Henri heeft inmiddels ontdekt dat Sylvia hem gechanteerd heeft en gaat richting het kasteel, waar Sylvia na haar gesprek met Desirée wil weggaan. Sylvia wordt op de hangbrug neergeschoten. De politie vermoedt dat Anton hierachter zit. Anton pleegt zelfmoord in zijn cel, nog voordat hij voorgeleid is. Uiteindelijk blijkt Desirée de dader te zijn.

Betrekkingen

Familie
 Anton van Cloppenburg   (kleinzoon) 
 Benjamin Frederikse   (schoonvader, ...-1997)

Romantiek
 Sylvia Frederikse   (getrouwd, ...-1997) 
 Michiel van den Brink   (affaire, 1996) 
 Michiel van den Brink   (relatie, 1997)

Kinderen
 Irene Verweijden   (dochter, met Sylvia Frederikse) 

Personage uit Goudkust